Stanisław Czyrwiński (ur. 18 X 1849 w Mariampolu, zm. 7 XII 1923 w Krakowie) – polski farmakolog, profesor Uniwersytetu w Tartu, Uniwersytetu Moskiewskiego, później dyrektor Rosyjskiego Instytutu Farmakologicznego.

Wybrane prace 
 «О действии анилина и гаультерового масла» («Врач», 1887)
 «De L’influence de certaines substances pharmakologiques sur l’excretion de la lymphe» («Труды международного зоологического конгресса в Москве», 1892)
 «Действие центона на отделение лимфы и на связанные с ним процессы в организме» (1894)
 «Untersuchungen über den Nerv. Depressor in anatomischer, physiologischer und Pharniakologiscber Hinsicht» («Centralbl. f. Physiologie»)
 «Ueber die Beziehung des Nerv. Depressor zu den Vasamotorischen Centren» («Centralbl. f. Physiologie»)
 «К фармакологии чистотела. Chelidonium majus» («Медицинское Обозрение», 1896)
 «Наркотические средства из производных метана и наркотический сон в сравнении со сном нормальным» («Ученые Записки Императорского Юрьевского Университета», 1898, № 2)
 «Метилало-хлороформный наркоз» («Медицинское обозрение», 1899, январь)

Bibliografia 
 Słownik encyklopedyczny Brockhausa i Efrona

Wykładowcy Uniwersytetu w Tartu
Polscy farmakolodzy
Urodzeni w 1849
Zmarli w 1923
Absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego